George Ferguson (1883–1943) amerikai baseball játékos
 George Ferguson (1890–1961) amerikai színész
 George Ferguson (1912–1995) argentín krikettjátékos
 George Ferguson (1947–) brit építész
 George Ferguson (1952–2019) kanadai jégkorongozó
hasonló nevűek
 George Howard Ferguson (1870–1946) kanadai politikus